Гарри Поттер и Орден Феникса () может означать:
* Гарри Поттер и Орден Феникса — пятая книга английской писательницы Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере;
 Гарри Поттер и орден Феникса — пятый фильм из серии о Гарри Поттере;
 Гарри Поттер и орден Феникса — пятый проект в серии игр о «мальчике, который выжил»;
 Гарри Поттер и Орден Феникса (саундтрек)

См. также 
 Орден Феникса